Astner ist der Familienname folgender Personen: 

Carl Astner, Opernsänger des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts
Leopold Astner (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)
Siegmund Astner (1954), österreichischer Politiker (SPÖ)